Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtags Brandenburg in der DDR in der 2. Wahlperiode vom 3. November 1950 bis zum 25. Juli 1952.

Die Landtagswahl fand am 15. Oktober 1950 statt.

Zusammensetzung 

(*) Massenorganisationen: Insgesamt 44

Präsidium 

 Präsident des Landtags Otto Meier (SED)
 Vizepräsidenten Erich Bombach (FDGB) Hermann Gerigk (CDU) Heinz Sauer (CDU) ab dem 25. Juni 1952 Erwin Steffen (LDP)
 Schriftführer Bruno Reek (NDPD) Waltraud Ilgmann (FDJ)
 Beisitzer Hans Trache (DBD) Eva Balte (DFD) Robert Neddermeyer (VdgB)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SED: Kurt Seibt
 Fraktion der CDU:
 Fraktion der LDP: Carl Mühlmann
 Fraktion der VdgB: Rudolf Albrecht

Abgeordnete

Fußnoten

Siehe auch 
 Liste der Mitglieder des Landtags Brandenburg (1946–1952, 1. Wahlperiode)

Literatur 
 Akten und Verhandlungen des Landtags der Mark Brandenburg. Reprint, 1992, ISBN 3-8051-0085-X.
 Martin Broszat, Gerhard Braas, Hermann Weber: SBZ-Handbuch. 1993, ISBN 3-486-55262-7.
 Andreas Herbst, Winfried Ranke, Jürgen Winkler: So funktionierte die DDR. Band 3: Lexikon der Funktionäre. Rowohlt, Reinbek 1994.

 02
!
Landtag Brandenburg (1946–1952)